Франси́ско (Па́чо) Матура́на (; род. 2 февраля 1949, Кибдо) — колумбийский футболист, тренер. Выступал на позиции защитника, играл за сборную Колумбии. Наиболее известен по тренерским достижениям — привёл «Атлетико Насьональ» к победе в Кубке Либертадорес, много лет тренировал сборную Колумбии, неоднократно выводил её на чемпионат мира. В 2001 году привёл Колумбию к первой в её истории победе в Кубке Америки. Тренировал также сборные Эквадора, Перу, Коста-Рики и Тринидада и Тобаго.

Биография 
Родился в городе Кибдо, но в детском возрасте переехал вместе с семьёй в Медельин. Учился в Университете Антьокии, где позже получил степень специалиста стоматолога. В течение десятилетия, с 1970 по 1980 год выступал за «Атлетико Насьональ», в котором он дважды становился чемпионом Колумбии. В 1981 году сыграл 6 матчей за сборную Колумбии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 1982. Завершил карьеру игрока в «Депортес Толиме».

По рекомендации уругвайцев Анибаля Руиса и Луиса Кубильи в 1986 году начал тренерскую карьеру. Его первым клубом стал «Онсе Кальдас», а затем он возглавил «Атлетико Насьональ». В конце 1980-х это был один из сильнейших клубов Южной Америки. Именно Матурана привёл этот клуб к победе в Кубке Либертадорес 1989 года. В матче за Межконтинентальный кубок «Атлетико» лишь на последней минуте добавленного времени пропустил решающий гол от клубных чемпионов Европы «Милана».

При этом в 1987—1990 гг. одновременно возглавлял и сборную Колумбии. Матурана четырежды назначался главным тренером национальной команды Колумбии в 1980-е — 2000-е годы. Он вывел Колумбию в финальную стадию чемпионатов мира 1990 (впервые за 28 лет) и 1994 годов и руководил ей на тех турнирах. Кроме того, руководил этой сборной на Кубках Америки 1993, 1995, 1997, 2001. В последнем случае привёл Колумбию к первому континентальному чемпионству в истории страны. В 2003 году довёл колумбийцев до полуфинала Кубка конфедераций.

Достижения 
Игрок
 Чемпион Колумбии (2): 1973, 1976
Тренер
 Чемпион Колумбии (1): 1992
 Чемпион Саудовской Аравии (1): 2001/02
 Победитель Кубка Либертадорес (1): 1989
 Победитель Кубка Америки: 2001
 Футбольный тренер года в Южной Америке (1): 1993

Ссылки 
 Биография
 Результаты сборной Колумбии в 1987—1994

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Футбольные тренеры Колумбии
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Тренеры ФК «Америка» Кали
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Атлетико Насьональ»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Мильонариос»
Тренеры ФК «Онсе Кальдас»
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»
Тренеры ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Тренеры ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Тренеры сборной Колумбии по футболу
Тренеры сборной Коста-Рики по футболу
Тренеры сборной Перу по футболу
Тренеры сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Тренеры сборной Эквадора по футболу